

Kör 
 kör, geometriai fogalom
 kör, gráfelméleti fogalom
 kör, társadalmi csoport
 kőr, a francia kártya és tarokk-kártya egyik színe

Filmek
 Kör (1998) Nakata Hideo filmje
 Körök (2017) Javier Gutiérrez filmje

A kör 
Filmek
 A kör (2002) Gore Verbinski filmje
 A kör 2. (2005) Nakata Hideo filmje
 A kör (2017) James Ponsoldt filmje
Musical
 A kör (2013) az Edda Művek számait megszólaltató musical
Sport
 A Kör, magyar szervezésű terepfutó kihívás